Douro ist eine portugiesische Subregion im Südosten der Region Norte. Im Jahr 2021 verzeichnete die Subregion 184.043 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 46 Einwohnern pro km2. Die Subregion hat eine Fläche von 4.032 km2, welche sich in 19 Kreise und 217 Gemeinden unterteilen lässt. Die Hauptstadt der Subregion ist die Stadt Vila Real, welche mit 49.574 Einwohnern in der gesamten Gemeinde und 24.112 im Stadtgebiet die größte Stadt der Subregion ist. Sie grenzt im Nordwesten an die Subregion Ave, im Norden an die Subregion Alto Tâmega, im Nordosten an die Subregion Terras de Trás-os-Montes, im Osten an Kastillen und León (Spanien), im Südosten an die Subregion Beiras e Serra da Estrela, im Südwesten an die Subregion Viseu Dão-Lafões und im Westen an die Subregion Tâmega e Sousa.

Die Subregion besteht aus 19 Kreisen: 

Douro
Geographie (Região Norte, Portugal)
NUTS-3-Region